Шлифотека — учреждение (или отдел учреждения), собирающее и хранящее шлифы горных пород и почв для общественного (или служебного, научного) использования.

Условия хранения шлифов, согласно "Методическим рекомендациям по обработке, инвентаризации, систематизации, хранению и аналитическим исследованиям керна опорных и параметрических скважин" (ВНИГНИ, 2008):
 Хранение шлифов осуществляется в сухих отапливаемых помещениях с температурой +18±4°C.
 Шлифы хранятся в закрытых коробках в вертикальном и горизонтальном положениях в отдельных гнездах и лотках с промежутками между шлифами не менее 1 мм.

Организации, имеющие шлифотеку (данный перечень не исчерпывающий):
 Петрографический музей Института рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (Москва)
 Минералогический музей им. А. Е. Ферсмана РАН (Москва)
 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт" (ФГБУ "ВНИГНИ"), Филиал "Апрелевское отделение ВНИГНИ" (Московская область, г. Апрелевка)
 Геологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва), Кафедра петрологии
Почвенный институт им. В.В. Докучаева, лаборатория минералогии и микроморфологии почв (свидетельство о государственной регистрации базы данных №2018620714).

Примечания

Минералогия